Lloyds Banking Group, grup bancari del Regne Unit
 Llac Burley Griffin, llac artificial situat en el centre de Canberra, a Austràlia
 Estació de London Bridge, estació de ferrocarril propera al Pont de Londres, al Regne Unit
 Lüneburg, ciutat de la Baixa Saxònia, a Alemanya
 Laurinburg, ciutat de Carolina del Nord, als Estats Units
 Algorisme LBG (de l'acrònim dels seus creadors Linde–Buzo–Gray), algorisme de quantificació vectorial
 Goma de garrofí (del seu nom en anglès Locust Bean Gum), goma vegetal extreta de les llavors del garrofer
 Biogàs líquid (del seu nom en anglès Liquid BioGas), combustible obtingut per digestió anaeròbia de residus orgànics
 LBG també és el codi IATA de l'Aeroport de París–Le Bourget, aeroport ubicat a Le Bourget, prop de París, a França
 Lbg també és l'abreviatura de la lakebogaïta, mineral de la classe dels fosfats